De CECAFA Cup 2004 was de 28e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi duurde van 11 tot en met 25 december 2004 en werd gehouden in Ethiopië. Het thuisland won de titel voor de derde keer in de geschiedenis. In de finale won dat land van Burundi met 3–0. Soedan werd derde.

Deelnemers 

 (teruggetrokken) 
 (teruggetrokken)

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2004 op rsssf

Voetbal in 2004
Voetbal in Ethiopië
CECAFA Cup
Sportevenement in Ethiopië